Вечно молодой:

 «Вечно молодой» () — американский кинофильм 1992 года, режиссёра Стива Майнера.
 «Вечно молодой» () — французский кинофильм 2017 года, режиссёра Гийома Кане.
 «Вечно молодой» — песня российской рок-группы «Смысловые галлюцинации».

См. также 
 Forever Young